Taro (Colocasia esculenta)
Tayer (Xanthosoma saggitifolium)